52 rok naszej ery
 52 rok przed naszą erą
 52 – liczba naturalna
 (52) Europa – planetoida

Zobacz też